Kleinoscheg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kleinoscheg (1818–1896), steirischer Textilkaufmann, Mitbegründer der Steiermärkischen Escompte-Bank
 Anton Kleinoscheg (1821–1897), steirischer Schaumweinerzeuger
 Max Kleinoscheg (1862–1940), steirischer Sportpionier und Fabriksdirektor (Metallindustrie)
 Ludwig „Louis“ Kleinoscheg (1877–1923), steirischer Schaumweinerzeuger
 Fritz Kleinoscheg (1878–1920), steirischer Motorsportler und Schaumweinerzeuger 

Siehe auch:
 Brüder Kleinoscheg, traditionsreiche Champagnerkellerei, ehemals in Gösting bei Graz in der Steiermark
 Kleinoschegg